Plusieurs cathédrales, dédiées à la Sagesse divine ( en grec), sont nommées cathédrale Sainte-Sophie :
 la cathédrale Sainte-Sophie d’Almaty au Kazakhstan ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Harbin en Chine ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev en Ukraine ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Londres au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Los Angeles aux États-Unis ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Nicosie à Chypre ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod en Russie ;
 la cathédrale Sainte-Sophie d’Ohrid en Macédoine du Nord ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Polotsk en Biélorussie ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Tobolsk en Russie ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Vologda en Russie.

Voir également 
 La « Grande Église » Sainte-Sophie à Constantinople en Turquie.
  pour les saintes de ce nom.
 
 
 

Sophie
~